Districte de Kona, a la costa oest de l'illa de Hawaii
 Cafè Kona, tipus de cafè produït al districte de Kona de Hawaii
 Aeroport Internacional de Kona a Kailua-Kona, Hawaii
 Tempesta Kona, fenomen meteorològic de Hawaii
 Colossae o Kona, ciutat antiga de Frígia 
 Departament de Kona a la província de Mouhoun, Burkina Faso
 Kona Town, àlbum del grup Pepper
 Kona o Konah, poble de Guinea